

Nom de famille 

 Aron Baynes (né en 1986), joueur australien de basket-ball ;
 James Baynes (1766-1837), aquarelliste et dessinateur anglais ;
 Norman H. Baynes (1877–1961), historien britannique ;
 Pauline Baynes (1922-2008), illustratrice anglaise ;
 Robert Lambert Baynes (1796–1869), amiral britannique.

Prénom 
 Baynes Barron (1917-1982), acteur américain.

Lieux 
 Île Baynes, groupe d'îlots en Tasmanie.
  Baynes, ancienne commune du Calvados.